Девятый чемпионат СССР по футболу был разыгран со 2 мая по 26 октября 1947 года. Победителем стал московский ЦДКА (второй чемпионский титул). Количество команд в турнире было увеличено с 12 до 13 — была добавлена столичная команда ВВС. С этого сезона, клубам, занявшим первое место, начали вручать золотые медали.  

После первого круга фаворитом чемпионата считалось московское «Динамо», которое шло по графику победного для себя сезона 1945 года, и потеряло всего два очка в ничьих со столичными и куйбышевскими «Крыльями Советов». Оно выиграло семь матчей с сухим счетом, в шести — с разницей более чем в три гола.

Второй круг «Динамо» начало с трех поражений подряд, проиграв со счетом 0:1 тем же московским и куйбышевским «Крыльям Советов», а также действующему чемпиону ЦДКА. Футболисты последнего, напротив, играли без потерь, лишь за тур до конца турнира сыграли вничью с тбилисским «Динамо».      

Чемпион страны определился в последнем матче «Трактор» Сталинград — ЦДКА. В случае равенства очков чемпионом становилась команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей. Для победы в чемпионате ЦДКА было необходимо выиграть со счетом либо 5:0, либо 9:1, либо 13:2 и т. п. В итоге, после победы ЦДКА со счётом 5:0 разность соотношений составила 0,0125: 3,8125 — 3,8.

В этом сезоне снова было нарушено положение о проведении чемпионата СССР по футболу. Команда ВВС была оставлена в первой группе несмотря на то, что по итогам турнира заняла последнее место.

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Всеволод Бобров (ЦДКА) — 14 голов в 19 матчах.

Потуровая таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1947
1947